Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1951 je tretja sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm³

Razred 350 cm³

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

1951 v športu
1951